Puig Rodon (Capolat), cim entre els municipis de Capolat (Berguedà) i de Navès (Solsonès)
 Puig Rodon (Cava), cim al municipi de Cava (Alt Urgell)
 Puig Rodon (Fontpedrosa), cim a la comuna de Fontpedrosa (Conflent)
 Puig Rodon (Montferrer), cim a la comuna de Montferrer (Vallespir)
 Puig Rodon (la Vall de Bianya), cim al municipi de la Vall de Bianya (Garrotxa)
 Puig Rodon (Verges), cim al municipi de Verges (Baix Empordà).